Da Vinci puede referirse a:

Leonardo Da Vinci 
 Leonardo Da Vinci (1452-1519), polímata italiano;

El código Da Vinci 
 El código Da Vinci/The Da Vinci Code (2003), novela de misterio de Dan Brown;
 El código Da Vinci (2006), película basada en la novela homónima;
 The Da Vinci Game, juego de mesa basado en la novela;

Nomenclatura espacial 
 Cráter lunar Da Vinci
 Cráter marciano Da Vinci

Toponimia 
 Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci, de Italia.

Buques 
 Leonardo da Vinci, acorazado italiano.
 Leonardo da Vinci, transatlántico italiano.

Miscelánea 
 Sistema Quirúrgico Da Vinci, robot utilizado para operaciones médicas.
 Da Vinci, una banda musical portuguesa.
 DaVinci Resolve, programa de edición de video.